De verstekeling (film)
De verstekeling (album Dag en Heidi)